Osoby o tym nazwisku:
 Fulke Greville – angielski pisarz
 Julia Greville – australijska pływaczka